Hermann zur Lippe steht für folgende Personen:
 Hermann zur Lippe († vor 1123), Herr zur Lippe, Stammvater des Hauses Lippe
 Hermann zur Lippe (Lippe)  (um 1138 – um 1163), Herr zur Lippe
 Hermann I. (Lippe) († 1167), Herr zur Lippe
 Hermann II. (Lippe) (1175–1229), Herr zur Lippe
 Hermann III. (Lippe) (um 1233–1274), Herr zur Lippe

Siehe auch:
 Hermann Adolf (Lippe)
 Jobst Hermann (Lippe)